Перегрінуш () — португальська власна назва.

Топоніми

Вілар-де-Перегрінуш — парафія.